Geumseong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Geumseong-myeon, Jecheon, socken i Jecheon, Norra Chungcheong, 
 Geumseong-myeon, Geumsan-gun, socken i Geumsan-gun, Södra Chungcheong, 
 Geumseong-myeon, Uiseong-gun, socken i Uiseong-gun, Norra Gyeongsang, 
 Geumseong-myeon, Hadong-gun, socken i Hadong-gun, Södra Gyeongsang, 
 Geumseong-myeon, Damyang-gun, socken i Damyang-gun, Södra Jeolla,